Claude Jarman Jr. – attore cinematografico e televisivo e produttore statunitense
 Derek Jarman – regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, montatore, scenografo, scrittore e pittore britannico
 Price Jarman – pallavolista statunitense